Ортолан (лат. Emberiza hortulana) — мелкая птица семейства овсянковых.

Братья
 Ортолан, Жозеф (1802—1873) — французский юрист, профессор.
  — французский автор учебника морского международного права.

Примечания